Montpeyroux ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Montpeyroux (Aveyron) im Département Aveyron
Montpeyroux (Dordogne) im Département Dordogne
Montpeyroux (Hérault) im Département Hérault
Montpeyroux (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme